Family Practice (ER), een aflevering van ER
Family Practice (House), een aflevering van House
Family Practice (Strong Medicine), een aflevering van Strong Medicine
Family Practice (Empty Nest), een aflevering van Empty Nest
Family Practice (2008), een film uit 2008